Cinema:
 High Hopes (pel·lícula de 1988), pel·lícula britànica dirigida per Mike Leigh
 High Hopes (pel·lícula de 2006), pel·lícula estatunidenca dirigida per Joe Eckardt
 Música:
 High Hopes (Frank Sinatra), cançó de Frank Sinatra per a la pel·lícula de 1959 A Hole in the Head
 High Hopes (The S.O.S. Band), cançó de 1982 del grup The SOS Band
 High Hopes (cançó de Bruce Springsteen), cançó originalment de 1987 de Tim Scott McConnell però més coneguda per les versions de Bruce Springsteen de 1995 i 2013
 High Hopes (àlbum de Bruce Springsteen), 18è àlbum d'estudi de Bruce Springsteen editat el 14 de gener de 2014 (esperat).
 High Hopes (Pink Floyd), cançó de 1994 de Pink Floyd